Деметрій I Анікетос — басилевс Греко-Бактрійської держави у 200 — 155 роках до н. е.
 Деметрій I Поліоркет — діадох, син Антигона I Одноокого.
 Деметрій I Сотер — басилевс держави Селевкідів  у 162 — 150 роках до н. е.